Grouchy ist der Familienname folgender Personen: 

 Emmanuel de Grouchy (1766–1847), französischer General, Marschall und Pair von Frankreich, letzter von Napoleon ernannter Marschall
 Jean de Grouchy (um 1255–um 1320), französischer Musiktheoretiker, siehe Johannes de Grocheo
 Sophie Marie Louise de Grouchy, Marquise de Condorcet (1764–1822), französische Salonière, Übersetzerin und Philosophin

Siehe auch:

 De-Grouchy-Syndrom, eine Fehlbildung des Chromosom 18